Semicassis är ett släkte av snäckor. Semicassis ingår i familjen hjälmsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjälmsnäckor
Semicassis